Picot garser alablanc (Dendrocopos leucopterus), ocell de la família dels pícids que habita boscos i matoll àrids, vegetació de ribera
 Picot garser arlequí (Dryobates scalaris o Picoides scalaris), espècie d'au piciforme de la família Picidae, del gènere Dryobates
 Picot garser d'Aràbia (Dendropicos dorae), ocell de la família dels pícids que habita boscos oberts amb acàcies, especialment en barrancs
 Picot garser d'Arizona (Leuconotopicus arizonae), ocell de la família dels pícids que habita el bosc obert, principalment de roures 
 Picot garser àrtic (Picoides arcticus), ocell de la família dels pícids (Picidae) de mitjana grandària 
 Picot garser beccurt (Dryobates pubescens), ocell de la família dels pícids i el més petit dels picots nord-americans. Petit picot que
 Picot garser de Bonaparte (Dendrocopos analis), ocell de la família dels pícids que habita boscos oberts i de bambú al nord de Pakistan
 Picot garser capblanc (Leuconotopicus albolarvatus), ocell de la família dels pícids que habita el bosc de coníferes, principalment

 Picot garser de clatell vermell (Dryobates cathpharius), ocell de la família dels pícids que habita la selva humida i boscos a les muntanyes del
 Picot garser de Darjeeling (Dendrocopos darjellensis), ocell de la família dels pícids que habita la selva humida de les muntanyes del
 Picot garser dorsiblanc (Dendrocopos leucotos) és una espècie zoològica de pícid que viu en boscos madurs de muntanya principalment formats per fajos
 Picot garser dorsibrú (Dendropicos obsoletus), ocell de la família dels pícids que habita sabanes amb acàcies i arbusts espinosos al
 Picot garser estriat (Dendrocopos atratus), ocell de la família dels pícids que habita boscos subtropicals de les muntanyes de l'est
 Picot garser de les Filipines (Picoides maculatus), ocell de la família dels pícids que habita les zones boscoses de les illes Filipines
 Picot garser de Florida (Leuconotopicus borealis), ocell de la família dels pícids que habita boscos de pins poc densos al sud-est dels
 Picot garser frontdaurat (Leiopicus auriceps), ocell de la família dels pícids que habita boscos subtropicals i ciutats de les muntanyes
 Picot garser frontgrís (Picoides canicapillus), ocell de la família dels pícids que habita la selva, bosc, matolls, manglars i terres
 Picot garser gros (Dendrocopos major), ocell de l'ordre dels piciformes i el més popular dels picots europeus. Fa 23-26 cm de llargària total
 Picot garser de l'Himàlaia (Dendrocopos himalayensis), ocell de la família dels pícids (Picidae) que habita la selva humida dels Himàlaies entre
 Picot garser de l'Índia (Picoides nanus), ocell de la família dels pícids que habita clarianes dels boscos i ciutats del nord de Pakistan
 Picot garser d'Indonèsia (Picoides moluccensis), ocell de la família dels pícids que habita boscos, manglars i ciutats

 Picot garser de Macé (Dendrocopos macei), ocell de la família dels pícids que habita boscos, clarianes i boscos de bambú del nord de
 Picot garser maratha (Leiopicus mahrattensis), ocell de la família dels pícids que habita boscos àrids, deserts, zones amb bambú i encara
 Picot garser mitjà (Leiopicus medius), au de la família Picidae, que es troba àmpliament distribuït pel Paleàrtic occidental
 picot garser de Nuttall (Picoides nuttallii), espècie d'ocell de la família Picidae
 Picot garser d'Owston (Dendrocopos owstoni), ocell de la família dels pícids que habita l'illa de Amami Ōshima, a les Ryukyu
 Picot garser de Perny (Dryobates pernyii), ocell de la família dels pícids que habita la selva humida i boscos a les muntanyes de
 Picot garser petit (Dryobates minor), ocells de la família Picidae

 Picot garser pilós (Leuconotopicus villosus), ocell de la família dels pícids 
 Picot garser de plana (Veniliornis mixtus), ocell de la família dels pícids que habita boscos, camps i vegetació de ribera a la pampa

 Picot garser ratllat (Veniliornis lignarius), ocell de la família dels pícids que habita el sud-oest d'Amèrica del Sud 
 Picot garser rogenc (Dendrocopos hyperythrus), ocell de la família dels pícids que habita boscos de coníferes i mixtes, als turons
 Picot garser siríac (Dendrocopos syriacus), ocell de la família dels pícids que habita boscos, terres de conreu, ciutats i oasis des

 Picot garser de les Sulu (Picoides ramsayi), ocell de la família dels pícids que habita els boscos de l'arxipèlag de Sulu
 Picot garser de Sind (Dendrocopos assimilis), ocell de la família dels pícids que habita boscos àrids i matolls del desert, localment

 Picot garser de Strickland (Leuconotopicus stricklandi), ocell de la família dels pícids que habita el bosc obert, principalment de

 Picot garser de Sulawesi (Picoides temminckii), ocell de la família dels pícids que habita la selva i boscos, a Sulawesi